Матч всех звёзд АБА 1973 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла во вторник, 6 февраля 1973 года, в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) на домашней площадке профессионального клуба «Юта Старз» «Солт-Пэласе». Эта встреча стала шестым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Именно с этого матча количество запасных в каждой из команд сократилось сразу на два игрока, с семи до пяти, а судьями на нём работали Норм Друкер и Эд Миддлтон. Впервые игра проходила на арене клуба, выступающего в Западном дивизионе АБА, предыдущие пять матчей состоялись исключительно на аренах клубов Восточного дивизиона, помимо всего прочего только с этой встречи стала вестись статистика матча по перехватам и блок-шотам.

Сборная Запада под руководством Лейдела Андерсена, который в это время тренировал команду «Юта Старз», в упорной борьбе обыграла сборную Востока Ларри Брауна («Каролина Кугарз») со счётом 123:111, тем самым сравняв счёт в серии (3:3) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этой игры был признан Уоррен Джебали, представляющий в ней команду «Денвер Рокетс», став всего лишь третьим игроком после Ларри Брауна и Мела Дэниелса, который завоевал эту награду, выходя на площадку со скамейки запасных.

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Запада и Востока предстоящего матча.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в пяти главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1972/1973
Спортивные соревнования в Солт-Лейк-Сити
Спорт в США в 1973 году